Winfield to: 
 Winfield Scott (1786-1866)
 Winfield Scott Hancock (1824-1886)
 Darrell Winfield − amerykański kowboj i model
 Marka papierosów produkowana przez kompanię Rothmans, Benson & Hedges Inc

Miejscowości w USA:
 Winfield – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Marion
 Winfield – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Winfield – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Winfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Winfield – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Winfield – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lincoln
 Winfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Winfield – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Scott
 Winfield – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Titus
 Winfield – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Winfield – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Putnam
Gminy w USA:
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Union
 Winfield (ang. Winfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Winfield (ang. Winfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Winfield (ang. Winfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk